Nosphisthis är ett släkte av skalbaggar. Nosphisthis ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Nosphisthis